Velká Lhota ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Velká Lhota, Gemeinde im Okres Vsetín
 Velká Lhota, Ortsteil von Volfířov, Okres Jindřichův Hradec
 Velká Lhota, Ortsteil von Vrchotovy Janovice, Okres Benešov
 Velká Lhota, Ortslage von Lhoty u Potštejna, Okres Rychnov nad Kněžnou